Shanghai Masters 2019 – nierankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020. Został rozegrany w dniach 9–15 września 2019 w Regal International East Asia Hotel w Szanghaju (Chiny). Zwyciężył broniący tytułu Ronnie O’Sullivan pokonując w finale Shauna Murphy’ego 11:9.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 62 500 £
Ćwierćfinalista: 32 000 £
Runda 2: 16 000 £
Runda 1: 8000 £

Najwyższy break turnieju: 6000 £

Łączna pula nagród: 751 000 £

Wyniki

Runda 1 
Do 6 frame’ów

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 114, 101  Barry Hawkins
 138, 107  John Higgins
 136, 135, 123, 111, 107, 104  Shaun Murphy
 136, 134, 132, 130, 124, 124, 107, 102  Ronnie O’Sullivan
 131  Kyren Wilson
 130  Liang Wenbo
 129, 115, 107, 101, 101  Neil Robertson
 119, 105  Jack Lisowski

 117  Allister Carter
 111  David Gilbert
 109, 103  Judd Trump
 107  Mark Selby
 102, 100  Xiao Guodong
 102  Yan Bingtao
 100  Stuart Bingham

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2019 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy 

Shanghai Masters (snooker)
2019 w Chinach
2019 w snookerze